České příjmení Dejmal má více nositelů:

 Jaroslav Dejmal (1892–1975), cukrář a podnikatel 
 Jindřich Dejmal (* 1948), fotbalista a fotbalový trenér 
 Ivan Dejmal (1946–2008), politik a ekolog

Česká příjmení